Međeđak je lahko:
 Međeđak Utinjski (Hrvaška)
 Međeđak (Hrvaška)